Пасхали — фамилия:

 Пасхали, Антон Павлович — Георгиевский кавалер (капитан-лейтенант; № 2365; 26 ноября 1811 — за 18 морских кампаний).
 Пасхали, Иван Маркович — полковник, Георгиевский кавалер (подполковник; № 8222; 26 ноября 1849 — выслуга 25 лет).

См. также 
 Пасхалий